Romagne kan syfta på:
 Romagne, Gironde
 Romagne, Vienne
 La Romagne, Ardennes
 La Romagne, Maine-et-Loire